

Germania 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Fulda

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di San Michele Arcangelo  – Carpineto Sinello
 Chiesa di San Michele Arcangelo  – Castiglione Messer Marino
 Chiesa di San Michele Arcangelo  – Colledara
 Chiesa di San Michele Arcangelo –  L'Aquila
 Chiesa di San Michele Arcangelo – San Vittorino, frazione dell'Aquila
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Scanno
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Vasto
 Chiesetta di San Michele Arcangelo all'Arapezzana – Villalago

Basilicata 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Montescaglioso
 Chiesa di San Michele Arcangelo –  Potenza
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Tursi

Calabria 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Cinquefrondi
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Cinquefrondi

Campania 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Agerola
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Anacapri
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Castel Campagnano
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Conca dei Marini
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Napoli
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Padula
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Salerno
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Torre Annunziata

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Aguscello, frazione di Ferrara
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Antesica, frazione di Langhirano
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Banzola, frazione di Salsomaggiore Terme
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Brisighella
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Cividale, frazione di Mirandola
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Corniana, frazione di Terenzo
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Fidenza
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Forlì
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Gragnano Trebbiense
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Monastero di Gravago, frazione di Bardi
 Chiesa di San Michele Arcangelo –  Grezzo, frazione di Bardi
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Lesignano de' Bagni
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Longara, frazione di Calderara di Reno
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Mattaleto, frazione di Langhirano
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Mezzolara, frazione di Budrio
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Nonantola
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Novi di Modena
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Pescara, frazione di Ferrara
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Reggio Emilia
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Roncole Verdi, frazione di Busseto
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Saletta, frazione di Copparo
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Santarcangelo di Romagna
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Sivizzano, frazione di Traversetolo
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Trecasali, frazione di Sissa Trecasali

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Arba
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Vissandone, frazione di Basiliano
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Carpacco, frazione di Dignano
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Chiopris-Viscone
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Maron
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Mereto di Capitolo, frazione di Santa Maria la Longa
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Mereto di Tomba
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Monteaperta, frazione di Taipana
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Ontagnano, frazione di Gonars
 Chiesa di San Michele Arcangelo –  Savorgnano del Torre, frazione di Povoletto
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Lestizza
 Chiesa di San Michele Arcangelo –  Segnacco di Tarcento
 Chiesa di San Michele Arcangelo –  Sgonico
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Trivignano Udinese
 Chiesa di San Michele Arcangelo –  Arzene, frazione di Valvasone Arzene
 Chiesa di San Michele Arcangelo –  Vendoglio, frazione di Treppo Grande
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Vito d'Asio
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Zugliano, frazione di Pozzuolo del Friuli

Lazio 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Capena
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Cerveteri
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Contigliano
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Rieti
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Vallecorsa

Liguria 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Camogli
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Campo Ligure
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Campomorone
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Casarza Ligure
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Castiglione Chiavarese
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Celle Ligure
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Corvara, frazione di Beverino
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Diano Arentino
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Fascia
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Isola del Cantone
 Chiesa di San Michele Arcangelo – La Spezia
 Chiesa di San Michele Arcangelo –  Levanto
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Mezzanego
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Noli
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Pieve Ligure
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Pigna
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Quiliano
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Rezzoaglio
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Romaggi, frazione di San Colombano Certenoli
 Chiesa di San Michele Arcangelo – San Michele di Pagana, frazione di Rapallo
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Soglio, frazione di Orero
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Valbrevenna
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Ventimiglia

Lombardia 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Alzano Lombardo
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Arcene
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Bellinzago Lombardo
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Busto Arsizio
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Colonno
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Figino Serenza 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Gianico
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Mapello
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Marzano
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Miradolo Terme
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Monte Isola
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Olevano di Lomellina
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Ostiano
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Piffione, frazione di Borgosatollo
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Pontirolo Nuovo
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Puegnago del Garda
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Scandolara Ripa d'Oglio
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Soiano del Lago
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Sustinente
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Torre del Mangano, frazione di Certosa di Pavia
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Truccazzano
 Chiesa di San Michele Arcangelo –  Valnegra
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Oreno frazione di Vimercate

Marche 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Ancona
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Ripatransone
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Ripe San Ginesio
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Passo San Ginesio, frazione di San Ginesio

Piemonte 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Alluvioni Piovera
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Borgo d'Ale
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Cameri
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Druento
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Garbagna Novarese
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Gionzana, frazione di Novara
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Rastiglione, frazione di Valduggia
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Rimella
Chiesa di San Michele Arcangelo – Strevi
Chiesa di San Michele Arcangelo – Torino
Chiesa di San Michele Arcangelo – Villaromagnano

Puglia 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Altamura
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Bitetto
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Foggia
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Montemesola
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Ruvo di Puglia
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Tricase
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Vitigliano, frazione di Santa Cesarea Terme

Sardegna 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Gonnostramatza

Sicilia 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Grammichele
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Palermo
 Chiesa di San Michele Arcangelo – San Michele di Ganzaria
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Scicli
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Tusa

Toscana 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Agliana
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Badia Tedalda
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Brenna, frazione di Sovicille
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Buriano, frazione di Quarrata
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Buti
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Capolona
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Cetica, frazione di Castel San Niccolò
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Cetona
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Chiusi della Verna
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Cinigiano
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Coreglia Antelminelli
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Corsagna, frazione di Borgo a Mozzano
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Empoli
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Fighine, frazione di San Casciano dei Bagni
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Fivizzano
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Foiano della Chiana
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Formignano, frazione di Murlo
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Gabbro, frazione di Rosignano Marittimo
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Micciano, frazione di Pomarance
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Montespertoli
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Monticello Amiata, frazione di Cinigiano
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Paganico, frazione di Civitella Paganico
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Paradiso dei Cappuccini, frazione di Sansepolcro
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Pescia
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Pianezzoli, frazione di Empoli
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Pistoia
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Pontorme, quartiere di Empoli
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Oratoio, quartiere di Pisa
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Rosignano Marittimo
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Sansepolcro
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Sasso d'Ombrone, frazione di Cinigiano
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Sassofortino, frazione di Roccastrada
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Serravalle Pistoiese
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Treppio, frazione di Sambuca Pistoiese
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Volterra

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Arco 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Lardaro, frazione di Sella Giudicarie
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Mezzocorona
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Priò, frazione di Predaia
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Ronzo-Chienis
 Chiesa di San Michele Arcangelo – San Michele all'Adige
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Sant'Orsola Terme
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Storo
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Tarres, frazione di Laces

Umbria 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Perugia 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Eggi, frazione di Spoleto

Veneto 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Angiari
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Arsiero
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Bagnoli di Sopra
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Barbona
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Brendola
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Canda
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Candiana
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Caselle, frazione di Altivole
 Chiesa di San Michele Arcangelo – La Valle Agordina
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Meduna di Livenza
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Pozzoveggiani, frazione di Padova
 Chiesa di San Michele Arcangelo – chiesa di Quarto d'Altino
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Salgareda
 Chiesa di San Michele Arcangelo – San Michele di Feletto, frazione di San Pietro di Feletto
 Chiesa di San Michele Arcangelo – San Michele Extra, quartiere di Verona
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Sant'Angelo di Piove di Sacco
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Selvazzano Dentro
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Silea
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Sossano
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Torre, quartiere di Padova
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Venezia (chiesa scomparsa)
 Chiesa di San Michele Arcangelo – (vulgo San Michele in Isola) Venezia
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Marghera, Venezia
 Chiesa di San Michele Arcangelo –  Mazzorbo, Venezia (chiesa scomparsa)
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Valdobbiadene
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Villaga
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Villanova del Ghebbo
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Zermeghedo

Polonia 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Dębno

Repubblica Ceca 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Olomouc

Slovacchia 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Dražovce, frazione di Nitra
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Levice

Spagna 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Estella

Stati Uniti d'America 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Portland

Svizzera 
 Chiesa di San Michele Arcangelo – Sagno (Breggia)

Pagine correlate 
 San Michele Arcangelo (disambigua)
 Abbazia di San Michele Arcangelo 
 Basilica di San Michele Arcangelo
 Cappella di San Michele Arcangelo
 Cattedrale di San Michele Arcangelo
 Chiesa della Dedicazione di San Michele Arcangelo
 Chiesa di San Michele
 Collegiata di San Michele Arcangelo
 Duomo di San Michele Arcangelo
 Oratorio di San Michele Arcangelo
 Pieve di San Michele Arcangelo